El término animal puede referirse a:

Biología 
 Animalia, uno de los reinos en que se clasifican los seres vivientes.

Filosofía
 Animal, uno de los Seis Reinos en que se clasifican los seres sintientes según el budismo.

Música

Bandas 
 A.N.I.M.A.L., banda argentina de metal.

Álbumes 
 A.N.I.M.A.L. (1993), álbum de A.N.I.M.A.L.
 Animal (1995), álbum de Bronco.
 Animal (2000), álbum de Skazi.
 Animal (2005), álbum de Motor Ace.
 Animal (2007), álbum de Animosity.
 Animal (2008), álbum de This Town Needs Guns.
 Animal (2010), álbum de Kesha.
 Animal (2021), álbum de María Becerra.

Canciones 
 Animal (1987), canción  del grupo Def Leppard.
 Animal (1993), canción del álbum Vs del grupo de rock Pearl Jam.
 Animal (1999), canción  del grupo Jebediah.
 Animal (2003), canción  del grupo R.E.M.
 Animal (2003), canción  del grupo Mudmen
 Animal (2005), canción  del grupo Nickelback.
 Animal (n/d), canción  del grupo La Ley.
 Animal I Have Become (2007), canción del álbum "One X" del grupo Three Days Grace.
 Animal (2010), canción  del grupo Neon Trees.
 Animal (2010), canción de Ke$ha.
 Animal (2011), canción de Lady Gaga.
 Animals (canción de Martin Garrix), sencillo del DJ neerlandés Martin Garrix
 Animal (2017), canción de Álvaro Soler.

Cine 
 The Animal (2001), protagonizada por Rob Schneider
 Animal (2018), película argentina dirigida por Armando Bó

Miscelánea 
 Animal (1987-1991), revista de Brasil.
 Animalia (2007-08), serie de televisión británica.